Gronowski ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gronowski (1874–1958), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Simon Gronowski (* 1931), belgischer Holocaust-Überlebender